Аві́с () — власна назва.
 Авіс — старопортугальська назва Авіша.
 Авіська династія — португальська королівська династія, що правила країною з 1385 по 1580 роки.
 Авіський орден — португальський лицарський орден і державна нагорода.
 Авіський орден (Бразилія) — бразильська державна нагорода.
 Авіський хрест — хрест Авіського ордену.